

Presentación previa 
Santiago Giraldo fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Andrej Martin derrotó en la final a Yannick Maden.

Cabezas de serie 

  Adam Pavlásek (Semifinales)
  Uladzimir Ignatik (Primera ronda)
  Filip Krajinović ''(Baja)
 ''' Andrej Martin (Campeón)

<ol start=5>
  Jozef Kovalík ''(Primera ronda)
  Lukáš Rosol ''(Primera ronda)
  Tobias Kamke ''(Cuartos de final)
  Jan Šátral ''(Primera ronda)
  João Domingues ''(Semifinales)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Praga-2 2017